Mołotowsk, ros. Молотовск – dawne nazwy miast w ZSRR
 Siewierodwińsk
 Nolinsk